Belford kan syfta på följande:

 Belford, England, ort i Northumberland, England, Storbritannien
 Belford, New Jersey, ort i New Jersey, USA